Гардан:

Топоним 
 Гардан — коммуна во Франции, департамент Буш-дю-Рон.

Персоналии 
 Гардан, Клод Матьё (1766—1818) — французский военный деятель, бригадный генерал.
 Гардан, Юлиуш — польский кинорежиссёр и сценарист.